Scheurlen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Scheurlen (1894–1945), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral
 Hans Scheurlen (* 1973), deutscher Pädagoge, Illustrator und Schulbuchautor
 Heinz Scheurlen (1895–1971), deutscher Offizier, Militärbefehlshaber in Griechenland

 Paul Gerhardt Scheurlen (1923–2015), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Richard Scheurlen (1890–1969), deutscher Maler, Grafiker und U-Boot-Kommandant
 Rosemarie Scheurlen (1925–2023), saarländische Politikerin (FDP)
 Ulrich Gerhard Scheurlen (* 1957), deutscher Schauspieler und Musiker, siehe Ulrich Tukur